GGG (Геннадій Геннадійович Головкін; нар. 1982) — казахстанський професійний боксер у ваговій категорії до 72,6 кг.
 GGG () — нова концепція розвитку Всесвітньої павутини і мережі Інтернет, яка створена і впроваджується Консорціумом Всесвітньої павутини.
 GGG () — незалежний розробник відеоігр.
 3G — технології мобільного зв'язку третього покоління.

Коди 
 ggg — код за ISO 639-3 для мови Гургула.
 GGG — кодон генетичного коду, якому відповідає гліцин.